Лос Алтос има више значења:
 Лос Алтос (Тексас)
 Лос Алтос (Калифорнија)